Olympia se poate referi la:
 Olympia, un oraș antic
 Olympia, oraș în Statele Unite ale Americii
 Olympia, stadion în Helsingborg, Suedia
 Olympia, o sală de spectacole din Paris, Franța.

Vezi și
 Olimpia